Систовский мир — мирный договор, подписанный 4 августа 1791 года в городе Систове между Австрийской монархией и Османской империей. Договор завершил австро-турецкую войну 1787—1791 годов и Османо-габсбургские войны в целом. Со стороны Австрии его подписали барон Радкеаль и граф Эстергази, со стороны Османской империи — Абдулла Бири, Исмет Ибрагим и Мехмед Дурри.

Предыстория 
9 февраля 1788 года Австрия, выполняя союзные обязательства с Россией, по договору 1780 года, вступила в войну, которую последняя вела против Османской империи с августа 1787 года.

Кампания 1788 года была неудачной для австрийцев, но успехи русских войск, в особенности блестящие победы Суворова, овладевшего в декабре 1788 года Очаковом, позволили Австрии продолжить войну и даже занять некоторые османские территории. В сентябре 1789 года, после разгрома турок Суворовым при Фокшанах (1 августа 1789 года), австрийские войска взяли Бухарест, в октябре — Белград, в ноябре — Крайову. Тем не менее Австрия, обеспокоенная событиями Великой Французской революции, желала выйти из войны, обратив все своё внимание на молодую Республику. Кроме того, Пруссия, являвшаяся проводником английской политики в Европе, в угрожающей форме требовала от Австрии заключения мира с Османской империей, надеясь этим ослабить Россию. На состоявшейся в Рейхенбахе англо-австро-прусской конференции Австрия, под давлением со стороны Пруссии, обязалась заключить сепаратный мир с Османской империей и не помогать больше России. После этого Австрия прекратила военные действия.

Договор 
19 сентября 1790 года в Журжеве было подписано австро-турецкое перемирие, а вскоре был заключён и Систовский мир. Его основой, несмотря на большие успехи Австрии и союзной ей России, было признание status quo ante bellum. Австрия возвращала туркам все завоёванные ею земли, кроме крепости Хотин с округом, который она обещала вернуть после заключения русско-турецкого мира.

Одновременно с подписанием Систовского мир между сторонами была заключена конвенция, по которой во владение Австрии переходила Старая Орсова и небольшая территория по верхнему течению реки Унны, причём Австрия обязывалась никогда не возводить укреплении на приобретённых землях.

Литература 
 
 

Международные договоры Османской империи
Международные договоры Австрии
Мирные договоры XVIII века
1791 год
Свиштов
Договоры по алфавиту